Dennis Madsen henviser til flere artikler

 Dennis Madsen (fodboldspiller) – en dansk fodboldspiller.
 Dennis Madsen (basketballspiller) – en dansk basketballspiller.